III Чемпионат Украинской ССР по футболу разыгрывался в рамках Всеукраинской спартакиады (I Всеукраїнська спартакіада) с 9 по 17 сентября 1923 года в Харькове.

Победу, как и в предыдущих первенствах, в 3-й раз одержала сборная команда Харькова.

Организация и проведение турнира 
В финальном турнире I Всеукраинской спартакиады предполагалось участие представителей от всех 9 губерний, входящих в то время в УССР, а также Крымской АССР (находящейся в то время в составе РСФСР), при этом от некоторых губерний допускались по два участника. Представители каждого региона определялись по результатам отборочных соревнований (окружных и губернских спартакиад). Всего планировалось участие следующих команд:

Участников предполагалось рассеять на три группы (лиги) по четыре команды в соответствием с их «рейтингом» по результатам прошлого сезона. В каждой из групп команды соревновались бы по «круговой» системе: в 1-й (высшей по уровню), куда были включены команды Харькова, Одессы, Николаева и Киева, должно было разыгрываться чемпионство, в других группах команды боролись бы за последующие места. Однако неприезд ряда участников (в том числе двух из высшей группы — Николаева и Киева — а  также Чернигова) сократил их число до девяти и заставил организаторов перекроить первоначально запланированную систему розыгрыша: она была изменена на «олимпийскую», и теперь уже все команды получили возможность бороться за первое место. Сначала происходили игры в группах, затем команды — победители «младших» групп (2-й и 3-й) в дополнительном матче между собой определяли одного финалиста, а команды «старшей» (1-й) — другого, в матче между ними и разыгрывался титул. Эта несколько запутанная схема эквивалентна простой кубковой системе, с той лишь особенностью, что две команды 1-й группы, минуя предварительные раунды, вступают в турнир сразу с полуфинала.

Ход турнира 
Чемпионат стартовал 9 сентября. 

В единственном матче «старшей» (1-й) группы 12 сентября харковчане обыграли одесситов, забив единственный гол с пенальти на 94 (в современных терминах, 4-й добавленной) минуте со второй попытки (отраженный первый удар харьковский судья С.Романенко приказал повторить, усмотрев в действиях вратаря И.Типикина нарушение правил), при этом одесситы самовольно ушли с поля, не дождавшись финального свистка. Для тех времен такая развязка игры давала более, чем достаточно поводов для протеста, который был незамедлительно подан одесситами в  и, в принципе, удовлетворен. Однако при обсуждении переигровки одесситы выдвинули ряд условий: так, на судейство матча нейтральным арбитром харьковчане согласились (они даже предложили судью-одессита), а вот от переноса матча в другой город категорически отказались. В конце-концов одесситы, не желавшие играть без полного удовлетворения своих требований, покинули турнир, за что на капитана и ведущих игроков команды ВСТК наложила дисквалификации.

В "младших" группах, после довольно непростой победы в «донецком дерби» над соперниками из Дружковки (1:0), в финал вышла команда Юзовки.

В финальном матче, как полагают очевидцы, харьковчане недооценили соперников, позволив тем поначалу открыть счет и в результате, несмотря на дополнительное время (прерванное из-за темноты), не сумели добиться победы. Зато в переигровке сборная Харькова сумела быстро забить несколько мячей и одержать уверенную победу (5:1), в третий раз подряд завоевав первенство УССР.

Турнирная сетка

Матчи

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Итоговое положение команд

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статистика RSSSF
 Статистика UkrSoccerHistory
 libraria.ua — архiв української перiодики: газеты «Вiсти», «Коммунист», «Пролетарий», "Южный гудок" (Харьков), "Молодая гвардия", "Известия" (Одесса), «Більшовик» (Киев)
 «Вестник физической культуры» (Харьков) №№ 10-11, 12 за 1923 год, № 5-6 за 1924 год
 «Известия спорта» (Москва) № 29-30 за 1923 год

Чемпионат УССР по футболу